(1909-2007), astronome néo-zélandais
  (1901-1978), érudit littéraire anglais
 Gregory Bateson (1904-1980), anthropologue britannique
 Mary Bateson (1865-1906), historienne britannique, 
 Mary Catherine Bateson (1939-2021), anthropologue américaine
 Patrick Bateson (1938-2017), biologiste et éthologue britannique
 Thomas Bateson (c.1570-1630), compositeur de madrigaux britannique
 Thomas Bateson (1819-1890), politicien conservateur britannique
 Timothy Bateson (1926-2009), acteur britannique
 William Bateson (1861-1926), biologiste britannique 

Patronyme anglais